Jugendspiele (tradotto in italiano Giochi giovanili) è un cortometraggio erotico muto del 1907, diretto da Johann Schwarzer e prodotto dalla Saturn-Film, casa cinematografica austriaca che si occupava principalmente della produzione di cortometraggi di genere erotico-pornografico.

Trama 
Tre donzelle completamente nude, si divertono praticando alcuni giochi all'interno di un bosco. Dapprima le giovani donne si dilettano effettuando il gioco del cerchio, segue poi il salto della corda di una delle tre donzelle, per poi terminare i giochi con una partita a cricket.

Note 

Film erotici